Název Opatovický potok má více vodních toků:

 Opatovický potok (přítok Bečvy) – levostranný přítok Bečvy v okrese Přerov
 Opatovický potok (přítok Vrchlice) – pravostranný přítok Vrchlice v okrese Kutná Hora

…nebo také jen část vodního toku:
 Opatovický potok – označení pro horní tok Klejnárky v okolí Opatovic v okrese Kutná Hora